Askey est un patronyme porté notamment par :

 Anthea Askey (1933-1999), actrice anglaise ;
 Arthur Askey (1900-1982), acteur et scénariste britannique ;
 Lewis Askey (2001-), coureur cycliste britannique ;
 Richard Askey (1933–2019), mathématicien américain.